Радянський карбованець — валюта СРСР з 1923 року по 26 грудня 1991 року.
 Карбованець — грошова одиниця України до 1996 року, також українська назва радянського рубля.
 Карбованець Райхскомісаріату Україна — грошова одиниця Райхскомісаріату Україна Третього Рейху в 1942—1944 роках.
 Перевідний карбованець‎
 Інвалютний карбованець
 Карбованець (криптовалюта) — криптовалюта, створена 2016 року.